Spojení písmen S a C může mít různé významy:

SC 
 SC – kód ISO 3166-2 pro Seychely
 BR-SC – kód ISO 3166-2 pro stát Santa Catarina
 BZ-SC – kód ISO 3166-2 pro distrikt Stann Creek
 SPZ okresu Senec
 kód pro stát South Carolina (USA)
 vlak SuperCity Pendolino
 zkratka hry Starcraft
 zkratka sculpit (na rytinách za jménem rytce)

Sc 
 skandium (z latinského Scandium) – chemický prvek

sc 
 sardinština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 sc (tabulkový procesor) – tabulkový procesor pro textový režim

.sc 
 .sc – internetová doména nejvyššího řádu pro Seychely

Externí odkazy